Esta é a lista completa dos treinadores do Vasco da Gama.

Ordem cronológica

Década 1920

Década 1930

Década 1940

Década 1950

Década 1960

Década 1970

Década 1980

Década 1990

Década 2000

Década 2010

Década 2020

Notas
Nota 1: Oswaldo de Oliveira foi o treinador até o segundo jogo da final da Copa Mercosul e da primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro, porém foi substituído por Joel Santana nos últimos jogos de ambas as competições.
Nota 2: Romário comandou a equipe interinamente por apenas dois jogos por desentendimento com a diretoria, em relação a venda do jogador Alan Kardec. Como não é formado em Educação Física, não pode assinar a súmula da partida, o que foi feito pelo preparador-físico Mauro Britto.

Ver também 
 História do Vasco
 Títulos do Vasco
 Estatísticas do Club de Regatas Vasco da Gama
 Presidentes do Vasco

 
Vasco da Gama
Treinadores